Juhász Ferenc (1904) politikus, nemzetgyűlési képviselő
Juhász Ferenc (1915–1997) pedagógus, a NÉKOSz alelnöke
Juhász Ferenc (1928–2015) költő
Juhász Ferenc dramaturg
Juhász Ferenc (1960-) politikus, honvédelmi miniszter